Communistische Partij van Wit-Rusland (1918-1991), de voormalige communistische partij in Wit-Rusland
 Communistische Partij van Wit-Rusland (1996), de huidige communistische partij in Wit-Rusland